Trichogaster trichopterus sumatranus é a subespécie do género Trichogaster e da espécie Tricogaster azul. É um peixe de água doce que possui labirinto, e por isso necessita de menos oxigênio dissolvido na água que outros peixes.

Diferença da outra subespécie
A única diferença entre as duas espécies é que a espécie aqui apresentada possui muitas pintas escuras no seu corpo, ao contrário do T. trichopterus trichopterus que possui apenas duas.

Diferença entre macho e fêmea
Nessa espécie, as fêmeas possuem uma barbatana (nadadeira) dorsal mais plana e lisa, e menos pontiaguda, enquanto os machos possuem uma pontuda.

Ligações externas

Ver Também
Trichogaster trichopterus trichopterus
Trichogaster trichopterus
Trichogaster
Osphronemidae

Osphronemidae
Peixes descritos em 1770